Артес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 17,90 км². Население — 5515 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Барселоны